Cups steht für:

 Cups, Popsong von Anna Kendrick, siehe When I’m Gone (Carter-Lied)
 Cups (Mancala-Spiel)

CUPS steht für:
 Common Unix Printing System, Drucksystemsoftware

Siehe auch:
 Cup
 Cubs

Abkürzung